Olaszország
Caselle Landi, település Olaszországban, Lombardia régióban, Lodi megyében
Caselle Lurani, település Olaszországban, Lombardia régióban, Lodi megyében
Caselle in Pittari, község Olaszországban, Campania régióban, Salerno megyében
Caselle Torinese, község Olaszországban, Piemont  régióban, Torino megyében